Les néothéropodes (Neotheropoda) forment un clade qui comprend des coélophysoïdes et des dinosaures théropodes plus avancés : ils sont d'ailleurs le seul groupe de théropodes ayant survécu de l'extinction Trias-Jurassique. Une grande majorité des néothéropodes s'éteignent à la fin du Jurassique inférieur, à l'exception du clade Averostra.

Classification

Historique 
Neotheropoda est nommé par Robert T. Bakker en 1986 comme un groupe comprenant les sous-groupes de théropodes relativement dérivés Ceratosauria et Tetanurae, et excluant les coelophysoïdes. Cependant, la plupart des chercheurs ultérieurs l'utilisent pour désigner un groupe plus large. Neotheropoda est défini pour la première fois par Paul Sereno en 1998 comme un clade regroupant Coelophysis et les oiseaux modernes, qui comprend presque tous les théropodes à l'exception des espèces les plus primitives. Dilophosauridae, autrefois considéré comme une famille au sein de Neotheropoda, est aujourd'hui considéré comme paraphylétique.

Phylogénétique 
L'arbre généalogique suivant illustre une synthèse des relations des premiers groupes de théropodes compilée par Hendrickx  en 2015 :

Ce deuxième cladogramme est basé sur la redescription de Dilophosaurus par Marsh et Rowe (2020) :

Ce troisième cladogramme est basé sur l'analyse plus large de la description de Pendraig milnerae par Spiekman  en 2021 :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Dinosauria
 Saurischia
 Theropoda

Liens externes 

Théropode (nom scientifique)